Kirinyaga kan syfta på:

 Kirinyaga (distrikt) – ett distrikt i Kenya
 Kirinyaga – det högsta berget i Kenya, se Mount Kenya
 Kirinyaga (roman) – en roman av Mike Resnick